1861-1870